N63 peut désigner :
 HMS Tigris (N63), un sous-marin de la Royal Navy ;
 Ligne de bus Noctilien N63 de la RATP ;
  , diverses routes dans le monde ;
 Tuméfaction mammaire, sans précision, d’après la Classification internationale des maladies.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres